Sheridan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sheridan County (Kansas)
 Sheridan County (Montana)
 Sheridan County (Nebraska)
 Sheridan County (North Dakota)
 Sheridan County (Wyoming)